Натуральне число 1746
 1746 рік до нашої ери
 1746 рік нашої ери